Ortensio – forma maschile del nome proprio di persona Ortensia
Ortensio – orazione di Cicerone
Quinto Ortensio Ortalo – retore romano

Pagine correlate
Ortensia